Ками́лла (, )

Имя

В искусстве 
 «» — опера Андре Кампра (1717).
 «Камилла» — художественный фильм Дипы Мехта (Канада-Великобритания, 1994).
 «Камилла» — ошибочный перевод на русский язык названия фильма «».
 Смерть Камиллы, сестры Горация — картина Федора Бруни

Прочее 
 (107) Камилла — астероид,
 «Камилла» — тропический циклон, зародившийся в бассейне Атлантического океана и приведший к массовым жертвам и разрушениям (1969).

См. также 
 Камиллы — в Древнем Риме мальчики и девочки, прислуживавшие при жертвоприношении.
 Камилл
  — испанский и итальянский вариант имени «Камилла»